Мара Гри (Мария Владимировна Якубович, также Гринберг, в первом браке — Клейн; 1894—1975) — певица и актриса.

С 20-х годов проживала за границей. Была замужем за предпринимателем, выходцем из Грозного — Леонардом Михайловичем Розенталем, крупным акционером Societe Generale de Films, владельцем кинозалов в Париже.

Является единственной актрисой в фильме Сергея Эйзенштейна «Сентиментальный романс».

Двоюродные братья — режиссёр и основатель Московского государственного еврейского театра на идише — Алексей Михайлович Грановский, французский режиссёр и киномонтажёр Леонид Михайлович Азарх и американский режиссёр и сценарист Борис Михайлович Ингстер (Boris Ingster, 1903—1978).

Фильмография 

  — Сентиментальный романс
  — ¡Que viva México! (Да здравствует Мексика!)

Дискография 

 Que Viva Mexico (1979)

Примечания

Ссылки 

 
 С. М. Эйзенштейн, мемуары, 1997
 Фото